Division 2 i fotboll för herrar 2018 var den 13:e säsongen av division 2 som Sveriges fjärde högsta division i fotboll för herrar. Totalt bestod division 2 av sex serier (Norra-, Östra-, Västra Götaland och Norra-, Södra Svealand samt Norrland) med vardera 14 lag. Lagen från samma serie möttes två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 26 matcher. De sex seriesegrarna kvalificerade sig för Division 1 2019, medan lagen på andraplats kvalade om en plats i Division 1 2019.

Norrland

Poängtabell

Resultattabell

Norra Svealand

Poängtabell

Resultattabell

Södra Svealand

Poängtabell

Resultattabell

Norra Götaland

Poängtabell

Resultattabell

Östra Götaland

Poängtabell

Resultattabell

Västra Götaland

Poängtabell

Resultattabell

Årets spelare-utmärkelser 
Unibet har sedan 2003 givit ut utmärkelser till de bästa spelarna i Division 2. Mottagarna avgörs av en jury av sportjournalister, tränare och fotbollsexperter. Namnen markerade i grönt vann även den nationella utmärkelsen.

Norrland

Norra Svealand

Södra Svealand

Norra Götaland

Östra Götaland

Västra Götaland

Källor
Svenskfotboll.se

Noter

Fotboll i Sverige 2018
2018
Fotbollssäsongen 2018